Killers ("assassini" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Killers – film del 1997 diretto da David Michael Latt
 Killers – film del 1999 diretto da Robert Hanlon
 Killers (キラーズ) – film del 2003 di Kazuhiro Kiuchi, Shundo Ohkawa, Takanori Tsujimoto, Shuji Kawata e Mamoru Oshii
 Killers – film del 2010 diretto da Robert Luketic
 Killers – film del 2014 diretto da Kimo Stamboel, Timo Tjahjanto

Musica 
 Killers – gruppo speed metal francese
 Killers – gruppo heavy metal statunitense
 Killers – album degli Iron Maiden del 1981
 Killers – album dei Kiss del 1982
 Killers – singolo di Emis Killa del 2013

Pagine correlate 
Killer
The Killers (disambigua)